Русані́вський:

 Русанівський Віталій Макарович (1931, Харків — 2007, Київ) — український мовознавець.
 Русанівський Макар Олексійович (1904–1941) — український літературоознавець.
Русанівський Ігор Макарович (1937 – 2019, Київ) — український журналіст, поет, кінематографіст.

Українські прізвища